Le nom Newbury désigne notamment :

Toponyme

Newbury, un village de l'Ontario

Newbury (Berkshire), auquel se rattachent :
 Newbury (circonscription britannique)
 Écluse de Newbury
Newbury (Kent)
 Newbury Park, station du métro de Londres

Dans l'État du Massachusetts :
 Newbury
 West Newbury
 Dans l'État du New Hampshire :
Newbury
 Dans l'État du Vermont :
Newbury

Newbury une communauté rurale près de Palmerston North dans l' Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Patronyme 
 Anders Newbury (1992-), coureur cycliste américain.
 Christopher Newbury (1950-), politicien anglais.
 Milton Sim Newbury (dit « Mickey » Newbury ; 1940-2002), auteur-compositeur et chanteur américain.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme